Lemps kan syfta på:
 Lemps, Ardèche
 Lemps, Drôme